

Geografia 
 Baia di Vitória – baia sulla costa atlantica del Brasile, nello stato di Espírito Santo
 Porto Vitória – comune del Brasile nello Stato del Paraná
 União da Vitória – comune del Brasile nello Stato del Paraná
 Vila da Praia da Vitória – comune portoghese nella regione autonoma delle Azzorre
 Vitoria – città della Spagna nella comunità autonoma dei Paesi Baschi
 Vitória – città del Brasile, capitale dello stato di Espírito Santo
 Vitória – frazione di Porto in Portogallo
 Vitória Brasil – comune del Brasile nello Stato di San Paolo

Persone 
 Francisco de Vitoria – domenicano spagnolo, considerato uno dei padri fondatori del diritto internazionale
 Rui Vitória – ex calciatore e allenatore di calcio portoghese
 Steven Vitória – calciatore canadese con cittadinanza portoghese

Altro 
 Duque da Vitória – titolo nobiliare detenuto dalla casata del Duca di Wellington

Pagine correlate 
 Santa Vitória